The Sleuths at the Floral Parade (também conhecido The Sleuths at the Pasadena Rose Parade) é um filme mudo norte-americano de 1913, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett.

A produção foi filmado em 1 de janeiro de 1913 em Pasadena, Califórnia.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco